Славяновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Славяновка — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Славяновка — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.